Медичний центр «Айвімед» (від англ. ''IVMED'') ― центр репродуктивної медицини в Києві (Україна), що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, акушерстві та гінекології, урології та андрології, веденні вагітності.

Історія 
Медичний центр заснований у 2013 році. Засновниками клініки є медичні працівники, лікарі репродуктологи Стрелко Галина Володимирівна й Уланова Вероніка Валеріївна. З 2013 до 2018 року медичний центр мав назву «Родинне Джерело», з 2018 року медичний центр називається «Айвімед» (IVMED).

Структура і технології

Фахівці 
Станом на 2021 році в медичному центрі IVMED працює 114 фахівців, серед них репродуктологи, акушери-гінекологи, фахівці в області ультразвукової діагностики, ембріологи, андрологи, урологи, генетики, терапевти, ендокринологи, психологи.

Лабораторії 
Медичний центр повного циклу, в якому проводяться всі етапи діагностики і лікування жіночого і чоловічого безпліддя. Генетичні дослідження виконуються в лабораторії генетики медичного центру IVMED. Всі етапи програм ЕКО проводяться у власній лабораторії ембріології центру. Ембріологічна лабораторія функціонує відповідно до рекомендацій Європейської та Американської асоціацій репродуктивної медицини

Захист даних і біологічного матеріалу пацієнтів 
2018 року медичний центр IVMED першим Україні запровадив електронну систему захисту даних і біологічного матеріалу пацієнтів IVF ID Witness System

Суспільна діяльність і нагороди 
Медичний центр IVMED - база Кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України ім. П. Л. Шупика.

Фахівці Медичного центру IVMED взяли участь у складанні "Топ 20 Медичних інновацій за 20 років XXI століття" у складі журі за ініціативи видання Ліга 

2018 року медичний центр організував і провів I Міжнародний Конгрес допоміжних репродуктивних технологій «У фокусі: ооцит» 

2019 року медичний центр організував і провів II Міжнародний Конгрес допоміжних репродуктивних технологій «Фокус на ембріоні»  

2021 року команда ембріологів медичного центру IVMED році отримала нагороду Kitazato Best Practice in Vitrification Recognition 2021 за високі клінічні результати у сфері допоміжної репродуктивної медицини й відданість своїй справі.

Посилання 

__ІНДЕКС__

Медичні центри в Україні